В Вуэльте Испании 2011 стартовали 198 гонщиков, по 9 от каждой из 22 команд.

Команды 
Кроме 18 команд ProTour в конце мая приглашения также получили «Geox-TMC», «Skil-Shimano», «Cofidis» и «Andalucia Caja Granada».

Гонщики 

 НС-N — не стартовал на N-ном этапе
 НФ-N — не финишировал на N-ном этапе

Примечания

Ссылки 
 Старт-лист на официальном сайте Вуэльты Испании

Вуэльта Испании
Составы команд на супервеломногодневках